Camille Saviola – attrice
 Javier Saviola – calciatore
 Mauro Saviola – imprenditore